Mo kan syfta på:

Mo (jordart) – en jordart enligt äldre svensk terminolog (geologi, föråldrat) finkornig jordart med en kornstorlek mellan 0,02 mm och 0,2 mm; mellan mjäla (under 0,02 mm) och sand (över 0,06 mm).
Mo (mark) – sandig eller grusig, torr slättmark, vanligen bevuxen med tall och ljung. 

MO – en av riksdagens ombudsmän 1915–1968, se Militieombudsman
Mo – ett fiktivt land i granne med Landet Oz
Mo – kemiskt tecken för grundämnet Molybden
 .mo – nationell toppdomän för Macao
Mo ångsåg – en ångsåg i Norrbyskär
Modus operandi
Moskog –  skog på podsoljord där det översta markskiktet består av förna och humus
The Mo – en svensk musikgrupp

Geografi (Sverige)

Distrikt
Mo distrikt, Bohuslän – ett distrikt i Bohuslän 2016–
Mo distrikt, Dalsland – ett distrikt i Dalsland 2016–
Mo distrikt, Hälsingland – ett distrikt i Hälsingland 2016–
Mo distrikt, Västergötland – ett distrikt i Västergötland 2016–
Mo distrikt, Ångermanland – ett distrikt i Ångermanland 2016–

Församlingar
Mo församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Göteborgs stift i Tanums kommun (uppgick 2002 i Naverstad-Mo församling)
Mo församling, Härnösands stift – en församling inom Svenska kyrkan i Örnsköldsviks kontrakt av Härnösands stift
Mo församling, Karlstads stift – en tidigare församling i Karlstads stift i Åmåls kommun (uppgick 2010 i Åmåls församling)
Mo församling, Skara stift –  en tidigare församling i Skara stift i Töreboda kommun (uppgick 2002 i Fägre församling)
Mo församling, Uppsala stift – en tidigare församling i Uppsala stift i Söderhamns kommun i Gävleborgs län (uppgick 2006 i Mo-Bergviks församling)

Härader
Mo härad – var ett härad i nordvästra Jönköpings län och Småland

Landskommuner
Mo landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län 1863–1951
Mo landskommun, Dalsland – en tidigare kommun i Älvsborgs län 1863–1951
Mo landskommun, Hälsingland – en tidigare kommun i Gävleborgs län 1863–1951
Mo landskommun, Västergötland – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1951
Mo landskommun, Ångermanland – en tidigare kommun i Västernorrlands län 1863–1962

Orter
Mo, Nordmalings kommun – en by i Nordmalings kommun
Mo, Ockelbo kommun – en by i Ockelbo kommun
Mo, Strömsunds kommun – en by i Strömsunds kommun
Mo, Söderhamns kommun –  en småort och kyrkort i Söderhamns kommun
Mo, Åmåls kommun – en by och tidigare småort i norra delen av Åmåls kommun
Mo, Östersunds kommun – en småort i Östersunds kommun
Mo i Rana – huvudort i Rana kommun, norra Norge

Socknar
Mo socken, Bohuslän – en socken i Bohuslän ingick i Bullarens härad
Mo socken, Dalsland – en socken i Dalsland ingick i Tössbo härad
Mo socken, Hälsingland – en socken i Hälsingland
Mo socken, Västergötland – en socken i Västergötland som ingick i Vadsbo härad och är sedan 1971 en del av Töreboda kommun
Mo socken, Ångermanland – en socken i Ångermanland

Geografi (utanför Sverige) 
 Mo i Rana, kommunhuvudort, Nordland fylke, Norge
 Mo (ort), Grue kommun, Innlandet fylke, Norge

 Mouhoun, en flod i Burkina Faso, Elfenbenskusten och Ghana
 Sankosh River, en flod i Bhutan och Indien

Se även
Norra Mo församling – en församling i Falköpings och Hökensås kontrakt i Skara stift